Third Avenue Bridge ist der Name folgender Brücken:

 Third Avenue Bridge (Manhattan)
 Third Avenue Bridge (Minneapolis)